Adam Kujawski (ur. 1933, zm. 2004) – polski fizyk
 Adam Kujawski (ur. 1969) – polski szachista, taternik, z zawodu informatyk